MGL kan syfta på

MGL – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Mongoliet
MGL – ICAO:s kod för MIAT Mongolian Airlines
MGL – IATA:s kod för Mönchengladbachs flygplats
 Milkor MGL – en granatkastare